Kamieniec Ząbkowicki (gromada 1954–1957)
 Kamieniec Ząbkowicki (gromada 1968–1972)